Льюистон () — название некоторых городов и населённых пунктов на территории США:
 Льюистон (Айдахо)
 Льюистон (Алабама)
 Льюистон (Вашингтон)
 Льюистон (Вермонт)
 Льюистон (Вирджиния)
 Льюистон (Висконсин)
 Льюистон (Джорджия)
 Льюистон (Иллинойс)
 Льюистон (Калифорния)
 Льюистон (Миннесота)
 Льюистон (Мичиган)
 Льюистон (Мэн)
 Льюистон (Небраска)
 Льюистон (Нью Йорк)
 Льюистон (Северная Каролина)
 Льюистон (Юта)

См. также 
 Льюистаун